Бруней подразделяется на административные единицы второго уровня — мукимы (районы). Далее мукимы делятся на поселения (кампонги, с малайского — деревни).

Всего в Брунее существуют 38 мукимов. Ниже приведен список мукимов по районам.

Список мукимов 

Административное деление Брунея